Мијакатлан има више значења:

 Општина Мијакатлан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Мијакатлан (Мијакатлан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику